PAJ steht für:
 Flugplatz von Para Chinar (IATA-Code), Pakistan
 Aliparma (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

paj steht für:
 Ipeka-Tapuia (ISO-639-3-Code), Dialekt der Baniwa (Sprache), Upper Amazon Arawakan, eine der Arawak-Sprachen

Abkürzung